La MPM Motors era una casa automobilistica francese fondata nel settembre del 2015. Il primo modello della casa, la Erelis (evoluzione del prototipo PS160), ha ricevuto l'omologazione per il mercato europeo nel 2016. Fallita il 10 dicembre 2020.

Storia 
La MPM è stata fondata nel 2015 a Croissy-sur-Seine dai fratelli Oleg e Igor Paramonov, figli dell'industriale M. Paramonov; il nome dell'azienda è infatti un omaggio al padre (M. Paramonov Manufacturing). L'avvio della produzione si basa sul modello TagAZ Aquila, una vettura sviluppata in Russia ma la cui produzione fu interrotta dopo appena 2000 esemplari. Le attività iniziano con l'apertura della linea di produzione interamente manuale, nella zona di Saint Quentin en Yvelines nel gennaio 2016, consentendo la creazione di molti posti di lavoro nella regione.

Dopo aver ricevuto l'omologazione europea della PS160 da parte di Utac Ceram a dicembre 2016, la MPM Motors continua a sviluppare in Francia i futuri modelli del marchio nei suoi uffici di Croissy-sur-Seine. La Erelis, evoluzione della PS160, adotta un motore PSA 3 cilindri da 1,2 litri turbocompresso da 130 cavalli. La vettura è stata esposta alla manifestazione Les Grandes Heures Automobiles nel settembre 2018.

L'aumento inevitabile dei costi di produzione ha determinato un aumento notevole dei prezzi della PS160 e della Erelis, portando l'azienda verso il fallimento il 10 dicembre 2020.

MPM Cup 
La MPM Motors, prima del fallimento, aveva intenzione di organizzare un campionato riservato ai modelli MPM, che si doveva tenere sui circuiti francesi a partire dal 2019.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Case automobilistiche francesi